Korte Wijngaardstraat, een straat in Haarlem
 Lange Wijngaardstraat, een straat in Haarlem
 Wijngaardstraat (Brugge)
 Wijngaardstraat (Kortrijk)
 Wijngaardstraat (Venlo)